Doolittle kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

 Doolittle-raidet – amerikansk flyverangreb på det japanske fastland under 2. verdenskrig.
 James Harold Doolittle – amerikansk flyvergeneral ved slutningen af 2. verdenskrig, ledede Doolittle-togtet som oberstløjtnant.
 Doolittle (fiktiv) – en person i musikalen My Fair Lady.